Cumberland může být:

 Cumberland – bývalé hrabství v Anglii, dnes součást Cumbrie
 Cumberland County – název devíti okresů v USA
 Cumberland Mountains – část Appalačských hor
 Cumberland (řeka) – řeka v USA, pramenící v Cumberland Mountains
 Cumberlandský průsmyk – průsmyk v Cumberland Mountains
 Cumberlandské ostrovy – souostroví ve Velkém bariérovém útesu (část Austrálie)
 Duke of Cumberland – bývalý titul členů britské královské rodiny (neudělen od roku 1917)
 Richard Cumberland – anglický filozof a teolog (1631–1718)
 Cumberland University – soukromá vysoká škola ve městě Lebanon (Tennessee)
 Cumberland Valley – vinařská oblast ve státě Maryland 
 HMS Cumberland (57) – těžký křižník, užívaný Royal Navy v letech 1926 až 1959
 Cumberlandská omáčka – sladká omáčka z ovoce a portského